Lötänäjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lötänäjärvi (sjö i Norra Savolax), 
 Lötänäjärvi (sjö i Birkaland), 
 Iso Löytänäjärvi, sjö, Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar